Мадзантини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мадзантини, Андреа (род. 1968) — итальянский футболист.
 Мадзантини, Маргарет (род. 1968) — итальянская писательница.
 Мадзантини, Маттео (род. 1976) — итальянский регбист.